Autobau steht für:

 die Fertigung von Automobilen in der Automobilindustrie
 den ehemaligen deutschen Hersteller Ego-Autobau
 den ehemaligen deutschen Hersteller Zwerg Autobau
 den ehemaligen Schweizer Hersteller Autobau-Genossenschaft
 den ehemaligen deutschen Hersteller Hamburger Auto-Bau
 die Schweizer Sammlung der autobau AG, siehe Tanklager Romanshorn